Рейндерс () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Рейндерс, Анке (род. 1956) — нидерландская пловчиха.
 Рейндерс, Дидье (род. 1958) — бельгийский политик.
 Рейндерс, Йоп (1899—1937) — нидерландский футболист.
 Рейндерс, Нико (1947—1976) — нидерландский футболист.
 Рейндерс, Тиджани (род. 1998) — нидерландский футболист, полузащитник.